Abominable puede referirse a:
 Abominable, película de 2019.
 El abominable hombre de las nieves, nombre que suele darse al yeti.
 «El abominable hombre del bosque», el séptimo episodio de la primera temporada de la serie animada Los Simpson.

Enlaces externos